Hala sportowa ZS nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim – obiekt sportowy, zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim, oddany do użytkowania 2 marca 1998. Na parkiecie hali znajdują się pełnowymiarowe boiska do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Trybuny obiektu posiadają 645 miejsc siedzących (505 miejsc stałych i 140 miejsc dostawianych).

Dojazd 
 Autobusem (przystanek: „Obrońców Pokoju”) – liniami 102, 124, 125 i 401.

Rozgrywane imprezy 
Przez kilkanaście sezonów wszystkie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywała tutaj drużyna GSPR Gorzów Wlkp.

27 września 2003 w hali odbyła się gala boksu zawodowego, podczas której swoje walki stoczyli m.in.: Tomasz Bonin z Czechem Robertem Sulganem (w wadze ciężkiej), Rafał Jackiewicz z Jackiem Bielskim (w wadze półśredniej) i Maciej Zegan z Węgrem Laszlo Bognarem (o tytuł Międzynarodowego mistrza Polski w wadze lekkiej).

Od czasu reaktywacji w 2014 roku, wszystkie mecze w roli gospodarza rozgrywa tu drużyna piłki ręcznej Stal Gorzów Wielkopolski, obecnie na poziomie I ligi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gorzów Wielkopolski
ZS nr 20